Als Anlagenring bezeichnet man folgende Ringstraßen:

 Frankfurter Anlagenring, Frankfurt am Main, Hessen
 Anlagenring (Offenbach am Main), Offenbach am Main, Hessen